Райо́н Мідо́рі (, , «Зелений район»)
 Район Мідорі (Йокогама)
 Район Мідорі (Наґоя)
 Район Мідорі (Сайтама)
 Район Мідорі (Саґаміхара)
 Район Мідорі (Тіба)

Див. також 
Мідорі